De Adelaar (Wormerveer), voormalige zeepziederij in Wormerveer
 De Adelaar (Voorst), hallenhuisboerderij in Voorst
 De Adelaar (organisatie), Vlaamse fascistische organisatie uit de jaren '30 en '40

Zie ook 
 Adelaar (doorverwijspagina)